Weichart ist der Name folgender Personen:
 Weichart von Polheim (13. Jahrhundert–1315), Erzbischof von Salzburg
 Lisa Weichart (* 1964), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Weichardt
 Weichert